Анжела дю Морье (; 1 марта 1904, Лондон — 5 февраля 2002) — английская писательница, актриса. Старшая сестра писательницы Дафны дю Морье (1907—1989) и художницы Жанны дю Морье (1911—1997).

Биография 
Анжела дю Морье − старшая дочь актёра Джерольда дю Морье и Мэриол Бомонт, внучка карикатуриста Жоржа дю Морье. После короткой карьеры актрисы тетра, где одной из её ролей была роль Венди Дарлинг в постановке  по мотивам сказочной повести Джеймса Барри  «Питер Пэн», Анжела пыталась найти своё призвание в литературе. Во время войны вместе со своей сестрой Жанной дю Морье добровольно вступила в главное объединение сельскохозяйственных рабочих для удовлетворения потребностей гражданского населения, а затем совершила поездку по Европе. Её работы часто сравнивают с работами её сестры Дафны дю Морье, которую признают как более талантливую писательницу, такими, как «Ребекка», «Трактир „Ямайка“», «Кузина Рейчел». Анжела дю Морье жила в Ферисайде, в родовом поместье в Корнуолле, напротив небольшого порта Фовей, недалеко от сестры Дафны. Умерла в возрасте 97 лет в Лондоне.

Работы 
Список произведений, написанных Анжелой дю Морье, по данным Британской библиотеки:
 1939, «Озадаченное сердце»
 1940, «Прялка»
 1941, «Немного меньше»
 1942, «Treveryan»
 1946, «Лоуренс Вейн: роман»
 1948, «Биркиншоу и другие романы»
 1950, «Reveille»
 1951, «Это только сестра»
 1952, «Мелководье»
 1963, «The Road to Leenane»
 1965, «Памяти старых женщин: автобиография»
 1967, «Pilgrims by the Way»
 1969, «Хрупкости природы»
 1979, «S is for Sin»

Источники 

https://ru.freejoal.org/6426471/1/anzhela-d

https://redday.ru/people/Anzhela_dyu_More 

Дюморье Дафна — Трактир "Ямайка". Моя кузина Рейчел. Козел отпущения

Литература 
 Jane Dunn, Daphne du Maurier and Her Sisters , London, 2013

Примечания

Ссылки 
 https://www.independent.co.uk/news/obituaries/angela-du-maurier-9276704.html 

Английские писательницы XX века